Brian Elliott (né le  à Newmarket en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 
Brian Elliott fut choisi lors de la neuvième ronde, en , par les Sénateurs d'Ottawa lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 2003. Il joue avec l'Université du Wisconsin à partir de la saison 2003-04 avant de rejoindre l'équipe des Sénateurs de Binghamton en 2006. Pendant les deux saisons suivantes il passera son temps entre l'équipe de Binghamton et l'équipe des Sénateurs d'Ottawa. Il joue ainsi son premier match en LNH le  contre les Trashers d'Atlanta au cours duquel il réalise  et ne concède qu'un seul but. Lors de la 2009-2010, il devient le gardien  de l'équipe en remplacement de Pascal Leclaire ennuyé par une blessure. 

Le , il est échangé à l'équipe de l'Avalanche du Colorado en retour de Craig Anderson. Il terminera la saison 2010-2011 avec l'Avalanche avant de rejoindre l'équipe des Blues de Saint-Louis à partir de la saison 2011-2012. Le , il signe un nouveau contrat d'un avec les Blues. Elliott participa au Match des étoiles 2012. Il remporte en 2011-2012 avec Jaroslav Halak le trophée William M. Jennings, récompensant le ou les gardiens de but de l'équipe ayant concédé le moins de buts au cours de la saison régulière. Après trois saisons, il signe un nouveau pacte avec les Blues (trois saisons).

Le , il est échangé aux Flames de Calgary en retour d'un choix de deuxième ronde au repêchage 2016 et d'un choix conditionnel de troisième ronde au repêchage 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2003-2004 || Badgers du Wisconsin || WCHA || 6 || 3 || 3 || 0 || 336 || 12 || 2,14 || - || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Badgers du Wisconsin || WCHA || 9 || 6 || 2 || 1 || 467 || 9 || 1,16 || - || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Badgers du Wisconsin || WCHA || 35 || 27 || 5 || 3 ||  || 55 || 1,55 || - || 8 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Badgers du Wisconsin || WCHA || 36 || 15 || 17 || 2 ||  || 72 || 2,1 || - || 5 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Senators de Binghamton || LAH || 8 || 3 || 4 || 0 || 425 || 30 || 4,24 || 88,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 1 || 1 || 96,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Senators de Binghamton || LAH || 44 || 18 || 19 || 1 || - || 112 || 2,81 || 91,5 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 31 || 16 || 8 || 3 ||  || 77 || 2,77 || 90,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Senators de Binghamton || LAH || 30 || 18 || 8 || 1 ||  || 65 || 2,31 || 93 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 55 || 29 || 18 || 4 ||  || 130 || 2,57 || 90,9 || 5 || 0 || 4 || 1 || 2 || 203 || 14 || 4,14 || 85,3 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 43 || 13 || 19 || 8 ||  || 122 || 3,19 || 89,4 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Avalanche du Colorado || LNH || 12 || 2 || 8 || 1 || 690 || 44 || 3,83 || 89,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Blues de Saint-Louis || LNH || 38 || 23 || 10 || 4 ||  || 58 || 1,56 || 94 || 9 || 0 || 8 || 3 || 4 || 455 || 18 || 2,37 || 90,4 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 || Rivermen de Peoria || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 119 || 3 || 1,51 || 94,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Blues de Saint-Louis || LNH || 24 || 14 || 8 || 1 ||  || 49 || 2,28 || 90,7 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Blues de Saint-Louis || LNH || 31 || 18 || 6 || 2 ||  || 53 || 1,96 || 92,2 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Blues de Saint-Louis || LNH || 46 || 26 || 14 || 3 ||  || 96 || 2,26 || 91,7 || 5 || 0 || 1 || 0 || 0 || 26 || 1 || 2,31 || 85,7 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Blues de Saint-Louis || LNH || 42 || 23 || 8 || 6 ||  || 78 || 2,07 || 93 || 4 || 2 || 18 || 9 || 9 ||  || 43 || 2,44 || 92,1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Flames de Calgary || LNH || 49 || 26 || 18 || 3 ||  || 121 || 2,55 || 91 || 3 || 4 || 4 || 0 || 3 || 185 || 12 || 3,89 || 88 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Flyers de Philadelphie || LNH || 43 || 23|| 11 || 7 || ||112 ||2,66 ||90,9 ||1 || 2 || 4 || 1 || 3 || 178 || 14 || 4,75 || 85,6 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || ||7 ||3,47 ||87,7 ||0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH || 26 || 11|| 11 || 1 || ||69 ||2,96 ||90,7 ||1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Flyers de Philadelphie || LNH || 31 || 16 || 7 || 4 || ||80 ||2,87 || 89,9 ||2 || 2 || 3 || 1 || 1 || 140 || 5 || 2,15 || 91,1 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Flyers de Philadelphie || LNH || 30 || 15 || 9 || 2 ||  || 82 || 3,06 || 88,9 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 19 || 11 || 4 || 3 ||  || 43 || 2,43 || 91,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||  ||

Notes et références 

Naissance en avril 1985
Naissance à Newmarket (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Flames de Calgary
Gagnant du trophée William-M.-Jennings
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur du Lightning de Tampa Bay